Пар-Дьё () — название ряда объектов в городе Лионе, Франция:
 Пар-Дьё — деловой район Лиона.
 Башня Пар-Дьё — небоскрёб, самое высокое здание Лиона.
 Лион-Пар-Дьё — главный железнодорожный вокзал Лиона.
 Гар Пар-Дьё — Вивье Мерль — станция метро.
 Торговый центр «Пар-Дьё»  — один из крупнейших торговых центров Франции.